Land of the Free ("terra dei liberi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Preso di mira (Land of the Free) – film del 1998

Musica 
Land of the Free – inno nazionale del Belize
Land of the Free – album dei Gamma Ray del 1995
 Land of the Free? – album dei Pennywise del 2001